Radek Hlavsa (* 1929) je český divadelník a textař. Je spoluzakladatelem olomouckého divadla SKUMAFKA, které vedl do roku 1963. Patřil mezi přední představitele kultury v Olomouci v šedesátých letech 20. století. Od počátku 70. let do roku 1989 pracoval v kotelně.

Reference 

Čeští režiséři
Narození v roce 1929
Žijící lidé
Muži